Vlaška je lahko:
 Vlaška, zgodovinska pokrajina v Romuniji
 Vlaška nižina (Câmpia Română), geografska regija
 Vlaška, Ćuprija (Srbija)
 Vlaška, Mladenovac (Srbija)